Каньяверас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 73,6 км². Население — 368 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки